Felsch ist der Familienname folgender Personen:

 Fiete Felsch (* 1967), deutscher Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Friedhelm Felsch (1931–2003), deutscher Politiker (SPD)
 Harald Felsch (* 1942), deutscher Judoka
 Hartmut Felsch (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Heinz Felsch (1922–2016), deutscher Maler und Grafiker
 Joachim Felsch (* 1955), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Johannes Felsch (1882–1952), chilenischer Staatsgeologe
 Philipp Felsch (* 1972), deutscher Historiker und Kulturwissenschaftler